Koninkrijk Lanna, een voormalig koninkrijk in Thailand
 Lanna (schrifttaal), een schrifttaal in Thailand
 Noordelijk Thai (ook wel Lanna genoemd), een taal in Thailand
 Lanna (Lekeberg), een dorp in Zweden
 Lanna (plaats), een plaats in Zweden
 Lanna (Värnamo), een dorp in Zweden
 Karl Adalbert Lanna, een Tsjechische grootindustrieel
 6928 Lanna, een planetoïde